Füllmich oder Fuellmich ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Füllmich (* 1984), deutscher Filmproduzent

Füllmich steht für:

 Filmschaft maas & füllmich, deutsche Filmproduktionsfirma